Creutzberger oder Kreutzberger ist der Familienname von:

 Jürgen Creutzberger († 1645), deutscher Formschneider und Briefmaler
 Paul Kreutzberger († 1681), deutscher Formschneider und Illustrator